Крим () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Крим, Матильда (1926—2018) — американский учёный итальянского происхождения, учредитель Американского фонда исследования СПИДа.
 Крим, Томас Нил (1850—1892) — британский серийный убийца.

См. также 
 Крольчиха Крим — персонаж из серий игр, аниме и комиксов Sonic the Hedgehog. 
 Cream (значения)